Safeway Championship 2014 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłoniły reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2014. Zawody rozegrano między 29 stycznia a 2 lutego w Winnipeg, w MTS Iceplex.

Tytuł mistrzowski z Safeway Championship 2013 obronił Jeff Stoughton, w finale pokonał 8:3 Mike’a McEwena.



Drużyny

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
29 stycznia 2014; 8:30

Sesja 2. 
29 stycznia 2014; 12:15

Sesja 3. 
29 stycznia 2014; 16:00

Sesja 4. 
29 stycznia 2014; 20:15

Sesja 5. 
30 stycznia 2014; 8:30

Sesja 6. 
30 stycznia 2014; 12:15

Sesja 7. 
30 stycznia 2014; 16:00

Sesja 8. 
30 stycznia 2014; 19:45

Sesja 9. 
31 stycznia 2014; 8:30

Sesja 10. 
31 stycznia 2014; 12:15

Sesja 11. 
31 stycznia 2014; 16:00

Runda Play-off

Sesja 12. 
31 stycznia 2014; 19:45

Sesja 13. 
1 lutego 2014; 9:00

Sesja 14. 
1 lutego 2014; 14:00

Faza finałowa

1-2 
1 lutego 2014; 18:00

3-4 
1 lutego 2014; 18:00

Półfinał 
2 lutego 2014; 9:30

Finał 
2 lutego 2014; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2014 w curlingu
2014